
Termin -{R67}- ima više značenja.

 R-oznake, R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu
 R67 put (Južna Afrika), autoput